Йонгва́н (, Yeonggwang-gun) — уезд в провинции Чолла-Намдо, Южная Корея.

Ссылки 
 Официальный сайт уезда

Уезды Республики Корея
Чолла-Намдо